Министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии () — глава министерства по вопросам окружающей среды и климата Финляндии, член правительства Финляндии. Министерство учреждено в 1983 году. В кабинете Сипиля получило наименование — Министерство сельского хозяйства и окружающей среды Финляндии.

С 7 июня 2022 года должность министра по вопросам окружающей среды и климата Финляндии занимает Мария Охисало.

Список министров

Ссылки